Города Камбоджи — список наиболее крупных населённых пунктов Камбоджи. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Камбодже есть 25 городов с численностью более 5000 человек.

Список городов Камбоджи

Примечания

Ссылки 

 
Камбоджа
Списки:Камбоджа